Manilla steht für:

 Manille (Kartenspiel), ein spanisch-französisches Kartenspiel
 Manille (Währung), eine historische Währung in Westafrika

Manilla ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Manilla (1830–1895), mexikanischer Karikaturist

Manilla ist der Name folgender Orte:

 Manilla (Indiana), im Rush County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Manilla (Iowa), im Crawford County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Manilla (Kanada)
 Manilla (New South Wales)

Siehe auch:

 Manille
 Manilla Road, eine Epic-Metal-Band
 Manila (Begriffsklärung)